De term overdracht kent de volgende betekenissen:

communicatie, het overbrengen van informatie in een boodschap van een zender naar een ontvanger 
overdracht (psychologie), het projecteren van gevoelens, wensen en ervaringen op een ander.
overdracht (Nederlands recht), rechtsgeldige overgang van een zaak of vermogensrecht naar Nederlands recht.
ziekte-overdracht
overtoom (overhaal, overdracht), mechanisme om een schip over een dam heen te verplaatsen.
overdrachtelijke betekenis, zie figuurlijke betekenis 
overdrachtsbelasting
overdrachtsfunctie of transferfunctie, wiskundige functie die een ingang-uitgangrelatie beschrijft
carry of overdracht, bij een optelling het cijfer van de tientallen, dat bij de volgende kolom moet worden opgeteld
verlengde drachtduur